Ро́мер — фамилия. Известные носители:

 Ромер Альфред Исидор (1832—1897) — белорусский художник.
  (1884—1973) — американский палеонтолог и морфолог, автор учебников по палеонтологии, анатомии позвоночных.
 Ромер, Витольд (1900—1967) — польский инженер-химик, профессор кафедры фототехники Вроцлавской политехники.
 Ромер, Владимир Эмилиевич (1840—1907) — член Государственного совета.
 Ромер, Дэвид (род. 1958) — американский экономист и педагог, муж Кристины Ромер.
 Ромер, Евгений (1871—1954) — польский географ, картограф и геополитик, основатель современной польской картографии.
 Ромер, Кристина (род. 1958) — американский экономист и педагог. Председатель Совета экономических консультантов (2009—2010).
 Ромер Михаил Иосиф (1778—1853) — общественно-политический деятель Литвы и Беларуси, масон.
 Ромер, Павел Эмилиевич (1835—1899) — русский математик.
 Ромер, Пол (род. 1955) — американский экономист и педагог.
 Ромер, Сакс (настоящее имя — Артур Генри Сарсфилд Уорд; 1883—1959) — британский писатель.
 Ромер, Фёдор Эмилиевич (1838—1901) — русский писатель, поэт и публицист, педагог, садовод.
 Ромер, Фридрих (1814—1856) — швейцарский политический деятель.
 Ромер, Эдвард Ян (1806—1878) — художник, общественно-политический деятель Литвы и Беларуси.
 Ромер Эдвард Матвей (1848—1900) — польский художник.
 Ромер, Эрик (1920—2010) — французский кинорежиссёр.

См. также 
 Рёмер (дворянский род)